Aleksandra Panova – tennista russa
Bianka Panova – ex ginnasta bulgara
Tat'jana Panova – ex tennista russa
 Vera Panova – scrittrice russa

Pagine correlate
 Panov